Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2021 uvádí přehled poslanců zvolených do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volbách konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.

Grafické znázornění 

Strany seřazeny podle politických pozic

Seznam poslanců

Poznámky

Reference 

2021